La Rijksweg 27 (o A27) olandese parte da Breda, fino ad arrivare ad Almere. L'autostrada è lunga 109 km.

Percorso

Note

Voci correlate
 Autostrade nei Paesi Bassi

Altri progetti

Collegamenti esterni

A027